CART sezona 1984 je bila šesta sezona serije CART, ki je potekala med 31. marcem in 10. novembrom 1984.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Pokal narodov 

1984 v športu
1984